Молодово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Молодово — агрогородок в Ивановском районе Брестской области.
 Молодово — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Молодово — бывшее село Черновицкой области Украины, затопленное водами Днестровского водохранилища.

См. также 
 Молодова — группа стоянок молодовской культуры на Украине.